Hospital Italiano, el término puede hacer referencia a:

 Hospital Italiano de Montevideo, hospital uruguayo.
 Hospital Italiano de Buenos Aires, hospital argentino.
 Hospital Italiano de Rosario, hospital argentino.
 Hospital Italiano de Córdoba, hospital argentino.
 Hospital Italiano de San Justo, hospital argentino.
 Hospital Italiano de Mendoza, hospital argentino.
 Hospital Italiano de Santa Fe, hospital argentino.
 Hospital Italiano de La Plata, hospital argentino.